Münzstraße steht für

 Münzstraße (Berlin)
 Münzstraße (Braunschweig)
 Münzstraße (Duisburg)
 Münzstraße (Goslar)
 Münzstraße (Hannover)
 Münzstraße (Münster)
 Münzstraße (Schwerin)